Миша-Яг () — посёлок в муниципальном районе «Печора» Республики Коми России.

География 
Посёлок находится в северо-восточной части Республики Коми, в пределах Печорского равнинного среднетаежного природно-территориального комплекса, к востоку от реки Печоры, на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от города Печоры, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной умеренно морозной многоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 16 °C; самого холодного (января) — −19,5 °C. Годовое количество осадков — около 600 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 100 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 % из 404 чел.

Примечания 

Населённые пункты муниципального района Печора